Ю́лія Валенти́нівна Джі́ма (19 вересня 1990, Київ) — українська біатлоністка, заслужений майстер спорту України, член національної збірної команди України з біатлону.

Чемпіонка зимових Олімпійських ігор 2014 у Сочі, Росія.

Дворазова срібна і триразова бронзова призерка чемпіонатів світу в естафеті, багаторазова переможниця та призерка етапів кубка світу з біатлону, п'ятиразова чемпіонка Європи, призерка Кубка Європи з біатлону.

Біографія 
Батько спортсменки — Джима Валентин Іванович, український біатлоніст, брав участь у зимовій Олімпіаді 1994 року в Ліллегаммері. 2003 року почала займатися біатлоном в столичній спортивній школі «Восход», під керівництвом тренера Олександра Кравченка.

У збірній України Юлія дебютувала в сезоні 2011/2012, в складі якої взяла участь в етапі кубка світу з біатлону, який проходив у місті Обергофі. Посіла 34-те місце в спринті. Брала участь у 48-му чемпіонаті світу з біатлону. 2013 року, на етапі кубка світу в Гохфільцені, здобула перший індивідуальний подіум, — в гонці переслідування посіла 2-е місце.

На зимових Олімпійських іграх 2014 в Сочі здобула «золото» в естафеті 4×6 км (разом із Валентиною Семеренко, Вітою Семеренко та Оленою Підгрушною).

Незаміжня. Хобі — малювання, музика. Вивчала журналістику на факультеті іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету.

Нагороджена орденами «За заслуги» III ступеня (2014), «За заслуги» II ступеня (2017), княгині Ольги (2021).

Виступи на Олімпійських іграх

Виступи на чемпіонатах світу

Виступи на чемпіонатах Європи 

[*] — юніорські змагання

Чемпіонати світу серед юніорів

Кар'єра в Кубку світу 
Першим роком Юлії в біатлоні став 2003 рік, а починаючи з 2009 року вона почала виступати за національну збірну України з біатлону. Вперше виступила на етапах Кубка світу в 2012 році.

 Дебют в кубку світу — 4 січня 2012 року в естафеті в  Обергофі — 8 місце.
 Перше попадання в залікову зону — 6 січня 2012 року в спринті в  Обергофі — 34 місце.
 Перше попадання на розширений подіум — 5 січня 2013 року в спринті в  Обергофі — 6 місце.
 Перший подіум — 8 грудня 2012 року в естафетній гонці в  Гохфільцені — 2 місце.
 Перший особистий подіум — 9 грудня 2013 року в гонці переслідування в  Гохфільцені — 2 місце.
 Перша перемога — 3 січня 2013 року в естафетній гонці в  Обергофі.
 Перша особиста перемога — 6 грудня 2018 року в індивідуальній гонці в  Поклюці.
 Всього сезонів — 9
 Найвищі місця в рейтингу — 8 (сезон 2016-17); 11 (сезон 2017-18)
 Індивідуальних перемог — 1
 Всього перемог — 4
 Індивідуальних подіумів — 6 (1 золотих, 2 срібних, 3 бронзових)
 Всього подіумів — 24 (4 золотих, 10 срібних, 10 бронзових)

Місця в кубках світу 

{| class="wikitable sortable"
|-
!Сезон!!Місце проведення!!Змагання!!Результат
|-
|2012-13|| Гохфільцен, Австрія||Естафета|| bgcolor="silver" |2
|-
|2012-13|| Нове Место-на-Мораві, Чехія||Естафета|| bgcolor="silver" |2
|-
|2012-13|| Обергоф, Німеччина||Естафета|| bgcolor="gold" |1
|-
| 2012-13 ||  Нове Место, Чехія — ЧС || Естафета ||bgcolor=silver| 2
|-
|2012-13|| Сочі, Росія||Естафета|| bgcolor="silver" |2
|-
|2013-14|| Гохфільцен, Австрія||Естафета|| bgcolor="gold" |1
|-
|2013-14|| Гохфільцен, Австрія||Переслідування|| bgcolor="Silver" |2
|-
|2013-14|| Анесі — Ле Гран Борнан, Франція||Естафета|| bgcolor="Silver" |2
|-
|2013-14|| Рупольдінг, Німеччина||Естафета|| bgcolor="cc9966" |3
|-
|2014-15|| Антхольц — Антерсельва, Італія||Естафета|| bgcolor="cc9966" |3
|-
|2014-15|| Нове Место-на-Мораві, Чехія||Супер-мікст|| bgcolor="cc9966" |3
|-
|2015-16|| Гохфільцен, Австрія||Естафета|| bgcolor="cc9966" |3
|-
|2015-16|| Рупольдінг, Німеччина||Естафета|| bgcolor="gold" |1
|-
|2015-16|| Преск-Айл, Сполучені Штати Америки||Естафета|| bgcolor="silver" |2
|-
|2016-17|| Поклюка, Словенія||Естафета|| bgcolor="cc9966" |3
|-
| 2016-17 ||  Гохфільцен, Австрія — ЧС || Естафета ||bgcolor=silver| 2
|-
|2017-18|| Естерсунд, Швеція||Індивідуальна гонка|| bgcolor="cc9966" |3
|-
|2017-18|| Естерсунд, Швеція||Спринт|| bgcolor="cc9966" |3
|-
|2017-18|| Гохфільцен, Австрія||Естафета|| bgcolor="silver" |2
|-
|2017-18|| Гольменколлен, Норвегія||Спринт|| bgcolor="cc9966" |3
|-
|2018-19|| Поклюка, Словенія||Індивідуальна гонка|| bgcolor="gold" |1
|-
|2018-19 ||  Естерсунд, Швеція — ЧС || Естафета || bgcolor="cc9966"| 3
|-
|2019-20|| Естерсунд, Швеція||Індивідуальна гонка|| bgcolor="silver" |2
|-
|2019-20 ||  Антерсельва, Італія — ЧС || Естафета || bgcolor="cc9966"| 3
|-
|2020-21||  Антерсельва, Італія||Індивідуальна гонка||bgcolor="silver"|2
|-
|2020-21 ||  Поклюка, Словенія — ЧС || Естафета || bgcolor="cc9966"| 3
|-
|2020-21 ||  Нове Место-на-Мораві, Чехія || Спринт || bgcolor="silver"| 2
|-

Статистика кубка світу

Статистика стрільби 

У листопаді 2015 року перемогла на змаганнях у Шушені (Норвегія) — масовий старт на дистанції 12,5 км.

У філателії 

 Поштова марка України, спецпогашення 31 січня 2014 р.

Державні нагороди 
 Орден «За заслуги» II ст. (9 вересня 2017) — За вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність
 Орден «За заслуги» III ст. (23 серпня 2014) — за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм
 Орден княгині Ольги III ст. (8 березня 2021 року) — за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю

Примітки

Посилання 

 Сторінка Юлії ВКонтакті 
 Профіль на сайті IBU 
 Профіль на сайті ФБУ 
 Українська біатлоністка виграла масовий старт на змаганнях у Норвегії 
 

Українські біатлоністки
Українські учасники зимових Олімпійських ігор 2014
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2014
Чемпіони зимових Олімпійських ігор 2014
Українські олімпійські чемпіони
Українські учасники зимових Олімпійських ігор 2018
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2018
Площа зірок (Київ)
Уродженці Києва
Українські учасники зимових Олімпійських ігор 2022
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2022
Спортсмени Києва